Jakovci je lahko:
 Jakovci Netretićki (Hrvaška)
 Jakovci (Hrvaška)